

Carriera 
Con la Fortitudo Roma disputa 9 gare con 1 gol all'attivo nel campionato di Prima Divisione 1922-1923.

Note